Равновесието може да се отнася до:
 Равновесие - обобщителна статия за различни видове равновесие
 „Равновесие“ - български филм
 „Еквилибриум“ (в превод „Равновесие“) - американски филм, 2002 г.
 Равновесие на Наш